

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Bogatka – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim,  w gminie Pruszcz Gdański
 Bogatka – część wsi Ponętów Górny Pierwszy w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka

Inne 
 Bogatka – przystanek kolejowy we wsi Bogatka

Zobacz też 
 Sikora bogatka